Gibe bezeichnet
 Gibe (Fluss), einen Fluss in Äthiopien
 Gibe (Region), die Region um diesen Fluss
 Gilgel Gibe III, ein Staudammprojekt am Omo in Äthiopien

als Kurzform von Gilberto
 Gibe (Schauspieler), eigentlich Gilberto Fernandes (1935–2010), brasilianischer Schauspieler, Autor und Produzent

Gibe ist der Nachname von
 Bob Gibe (1928–2005), US-amerikanischer Schwimmer